Чемпіонат України з футболу 2005 року серед жінок — 14-й чемпіонат України з футболу, який проводився серед жіночих колективів. Змагання відбувалися лише в одному дивізіоні. Турнір стартував 21 травня, а завершився 29 жовтня 2005 року. Після дворічної гегемонії представниць Харкова звання чемпіона України повернула собі чернігівська «Легенда».

Учасники 
У чемпіонаті в 2005 році взяли участь 9 команд.

Турнірна таблиця 
|}

Примітка: * позначена команда, яка виборола право зіграти в кваліфікаційному раунді кубку УЄФА
 позначена команда, яка не виступала в другому колі

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 2005 р. на офіційному сайті ФФУ
 ЖФК «Нафтохімік» Калуш " сезон 2005
 Ukraine — List of Women Champions " Ukraine (Women) 2005 

2005 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу серед жінок
2005 в українському спорті